Uchow ist der Familienname von:

 Iwan Sergejewitsch Uchow (* 1986), russischer Hochspringer
 Wladimir Wassiljewitsch Uchow (1924–1996), russischer Geher